Uga-no-Mitama ou Uga-no-Mitama-no-kami (féminin) et Uka-no-Mitama (masculin) forment une paire de divinités de la mythologie japonaise classique, associés à l'agriculture et parfois identifiés avec Inari Ōkami, l'esprit renard.  Uga-no-Mitama-no-kami se traduit « l'esprit du riz dans les entrepôts ».

Notes et références 

Divinité shinto